Княжьи Горы — топоним в России:
 Княжьи Горы — деревня в городском округе Шаховская Московской области;
 Княжьи Горы — село в Зубцовском районе Тверской области;
 Княжьи Горы — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Княжьегорское сельское поселение
 Княжья Гора